La physique est une science exacte qui correspond à l'étude du monde extérieur et des lois de son évolution.
 La Physique est un ouvrage d'Aristote.